В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Меномини ():
 округ '''Меномини''' — штат Висконсин.
 округ '''Меномини''' — штат Мичиган.